

Astronomia 
 7934 Sinatra – asteroide

Musica 
 Sinatra – album di Gué Pequeno del 2018

Persone 
 Alberto Sinatra – politico italiano, deputato della X legislatura
 Frank Sinatra – cantante statunitense
 Frank Sinatra Jr. – cantante statunitense, figlio del precedente
 Nancy Sinatra – cantante statunitense, figlia di Frank Sinatra
 Nancy Sinatra – conduttrice televisiva belga
 Vincenzo Sinatra – architetto italiano

Televisione 
 Sinatra – miniserie televisiva del 1992